A Zona da Ásia/Oceania é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I

Observações

 venceu  por 4-1 na primeira rodada em 6-8 de fevereiro em Hsinchuang, Taipei.

Na rodada final do Grupo, a Austrália recusou-se a enfrentear a Índia, alegando problemas de segurança em Chennai. Desta forma, a Índia automaticamente avançou para a repescagem para o Grupo Mundial.

Grupo II

Grupo III

Os dois melhores times avançam para um quadrangular entre os quatro primeiros, os últimos dois times avançam para um quadrangular entre quinto e oitavos lugares. Placares em itálico conquistados fora da disputa.

 e  promovidos para o Grupo II em 2010.
 e  rebaixados para o Grupo IV em 2010.

Grupo IV

  e  promovidos para o Grupo III em 2010.

Ligação externa
 Detalhes da Copa Davis

Copa Davis de 2009